Mark Killilea (1897–1970) – irlandzki polityk, ojciec
 Mark Killilea (1939–2018) – irlandzki polityk, syn